Onderdistrict in Indonesië
 Suro Baru (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh
Plaats in Indonesië
 Suro Baru (Suro Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh
 Suro Baru (Ujan Mas), een plaats in het bestuurlijke gebied Kepahiang in de provincie Bengkulu